En åmand kan henvise til:

 Åmand (nøkke) – et overnaturligt væsen, der bor i åer.
 Åmand (job) – en person, der skal sikre fri vandgennemstrømning i åer.